Сульфид висмута(III) — бинарное неорганическое соединение, соль металла висмута и сероводорода с формулой BiS, коричнево-чёрные кристаллы, нерастворимые в воде.

Получение 

 В природе встречается минерал висмутин — сульфид висмута  BiS.

 Сплавление висмута и серы в инертной атмосфере::

 Пропуская сероводород через раствор трёхвалентной соли висмута:

 Нагревание иодида висмута(III) с сульфидами ртути в инертной атмосфере:

Физические свойства 

Сульфид висмута(III) образует коричнево-чёрные кристаллы
ромбической сингонии, пространственная группа P bmn, параметры ячейки a = 1,113 нм, b = 1,127 нм, c = 0,397 нм, Z = 4.

Возгоняется в вакууме при 300°С.

Не растворяется в воде, p ПР = 104,05.

Химические свойства 

 Разлагается при нагревании:

 Окисляется горячими концентрированными серной и азотной кислотой:

 Окисляется кислородом:

 Вытесняется более активными металлами:

 С сульфидами щелочных металлов образует комплексные соли — тиовисмутаты:

Применение 

 Полупроводниковые материалы.

Литература 
 
 
 
 
 

Сульфиды висмута